Jan Halvarsson – fondista svedese
 Lars-Göran Halvarsson – ex sciatore alpino svedese
 Louice Halvarsson – cestista svedese